В этой статье представлен список известных людей, умерших в 971 году.

См. также: :Категория:Умершие в 971 году

Июль 
 20 июля — Икмор — один из ближайших сподвижников русского князя Святослава Игоревича

Дата неизвестна или требует уточнения 
 Кулен — король Албы (Шотландии) (967—971)
 Ар-Рамахурмузи — мухаддис, хафиз, кади, поэт, автор книги «Аль-Мухаддис аль-фасиль байна-р-рави ва-ль-ваи» — наиболее авторитетного труда по хадисоведению
 Улеб Игоревич — предположительно, сын князя Игоря Рюриковича и брат князя Святослава Игоревича
 Абу Джафар аль-Хазин — персидский астроном и математик

См. также 
 Список умерших в 970 году
 Список умерших в 972 году

0971
Умершие в 971 году